Evropská liga v malém fotbalu se koná se od roku 2019 a pořádá ho Evropská federace malého fotbalu (EMF). Na posledním turnaji v Maďarsku v září 2022 zvítězila Nova Vita Târgu Mureș z Rumunska.

Turnaje

Medailový stav klubů podle do roku 2022 (včetně)

Odkazy

Externí odkazy 
 Oficiální stránky federace

 
Malá kopaná
Fotbal v Evropě
Sportovní události založené roku 2019